Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 443 dans le monde.

 Route fédérale 443 en Allemagne
 RS-443 au Brésil
 Route nationale 443 en France
 Route régionale 443 en Slovénie